Амели Моресмо — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Серена Уильямс — защищала свой титул, но уступила в третьем раунде.

Посев 

  Линдсей Дэвенпорт (Четвертьфинал)
  Ким Клейстерс (Полуфинал, отказ)  '''Амели Моресмо (Титул)
  Мария Шарапова (Полуфинал)
  Мари Пьерс (Второй раунд)
  Надежда Петрова (Четвертьфинал)
  Патти Шнидер (Четвертьфинал)
  Жюстин Энен-Арденн (Финал, отказ)  Елена Дементьева (Первый раунд)
  Винус Уильямс (Первый раунд)
  Натали Деши (Первый раунд)
  Анастасия Мыскина (Четвёртый раунд)
  Серена Уильямс (Третий раунд)
  Светлана Кузнецова (Четвёртый раунд)
  Франческа Скьявоне (Четвёртый раунд)
  Николь Вайдишова (Четвёртый раунд)
  Даниэла Гантухова (Четвёртый раунд)
  Елена Лиховцева (Второй раунд)
  Динара Сафина (Второй раунд)
  Флавия Пеннетта (Третий раунд)
  Ана Иванович (Второй раунд)
  Анна-Лена Грёнефельд (Второй раунд)
  Елена Янкович (Второй раунд)
  Татьяна Головин (Первый раунд)
  Мария Кириленко (Третий раунд)
  Ай Сугияма (Первый раунд)
  Марион Бартоли (Второй раунд)
  Анабель Медина Гарригес (Первый раунд)
  Клара Закопалова (Первый раунд)
  Вера Звонарева (Первый раунд)
  Хисела Дулко (Второй раунд)
  Саня Мирза ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые